Віко ()

Віко-дель-Гаргано — муніципалітет у регіоні Апулія, провінція Фоджа
 Віко-нель-Лаціо — муніципалітет у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне
 Віко-Канавезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Віко-Екуенсе —муніципалітет у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь

Віко-Моркоте — громада в кантоні Тічино

Див. також 

 Вік
 Вікос
 Вікко